TBM steht für:
 die Raketenwaffenart Tactical ballistic missile, deutsch: Taktische ballistische Rakete, siehe Ballistische Rakete #Militärischer Einsatz
 Technology Business Management, IT-Disziplin zur Maximierung des Wertbeitrags der IT
 tert-Butylmercaptan, chemische Verbindung, siehe 2-Methyl-2-propanthiol
 The Birthday Massacre, kanadische Rockband
 Three Blind Mice (Plattenlabel) veröffentlicht seit 1970 audiophilen Jazz (Japan)
 Tunnelbohrmaschine
 Daher TBM, früher Socata TBM, französisches Flugzeug
 Grumman TBF, US-amerikanischer Torpedobomber
 Bahrain-Merida, bahrainisches Radsportteam
 Tatbestandsmerkmal, Teil des Tatbestands (juristisch)
 Bahnhof Bietigheim-Bissingen (DS100-Code)
 Taban Air (ICAO-Code), iranische Fluggesellschaft
 Transports Bordeaux Métropole, französisches Verkehrsunternehmen
 Transportbetriebsmittel, Bezeichnung der Deutsche Post AG für genormte Behälter zum Posttransport
 Tumbang Samba Airport (IATA-Code), Flughafen von Tumbang Samba, Seruyan Regency, Kalimantan Tengah, indonesische Provinz auf der Insel Borneo
 Technische Brigade Mineralöl, Einheit der Wehrmacht während des Deutsch-Sowjetischen Krieges

tbm steht für:
 Tagbu (ISO-639-3-Code), eine der ubangischen Sprachen

Abkürzung